Pulo Reudeup (Kuta Blang), een plaats in Indonesië
Pulo Reudeup (Jangka), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing